Gustaf Ros kan syfta på:

* Gustaf Ros (1852–1931), svensk godsägare och politiker
 Gustaf Roos (1859–1938), svensk ämbetsman och politiker
 Gustaf Ros (1868–1924), svensk militär